Le terme Havergal est un patronyme de famille. Il peut se référer à :

Personnalités

Prénom 
 Havergal Brian (1876–1972), compositeur classique britannique

Patronyme 
  (1901–1980), horticultrice anglais
 Frances Ridley Havergal (1836–1879), poétesse et chanteuse religieuse anglaise
  (1829–1890), auteur et éditeur anglais
  (1938-), directeur de théâtre et acteur écossais
  (1820–1875), membre du clergé et organiste anglais
  (1793–1870), ecclésiastique anglais, écrivain, compositeur et auteur d'hymnes

Écoles 
 Collège Havergal, école pour filles, Toronto, Canada